Петр Павел (; род. 1 ноября 1961, Плана, Пльзеньский край) — чешский государственный, военный и политический деятель, генерал армии в отставке. Президент Чехии с 9 марта 2023 года. В прошлом — председатель Военного комитета НАТО (2015—2018), первый представитель восточноевропейского государства на этой должности, начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики (2012—2015).

Образование 
В 1975—1979 годах Петр Павел окончил военную гимназию имени Яна Жижки из Троцнова в Опаве, после чего поступил в Военный институт сухопутных войск () в Вишкове, который окончил в 1983 году. В 1988—1991 годах получил послевузовское образование в Военной академии в Брно. В последующие пятнадцать лет Павел неоднократно проходил повышение квалификации в Великобритании: курсы высших офицеров в Штабном колледже в Кемберли, Суррей (1995 год), курс генерального штаба в Королевском колледже оборонных исследований () в Лондоне (2005 год), программа по международным отношениям в Кингс-колледже в Лондоне (2005—2006 годы).

Владеет английским, французским и русским языками, имеет учёную степень инженера (Ing.).

Военная карьера 
Военная карьера Петра Павела в Чехословацкой армии началась в 1983 году, когда он был назначен командиром разведывательного парашютно-десантного взвода особого назначения. Через два года его назначили командиром роты, которой он командовал до 1988 года. В 1991 году Павел перешёл на службу в чешскую военную разведку, а в 1993—1994 годах был заместителем военного и военно-воздушного атташе Чешской Республики в Бельгии. 

В конце 1992 — начале 1993 года Петр Павел в чине подполковника входил в состав чешской миротворческой миссии в составе UNPROFOR в Хорватии, где в январе 1993 года отличился в операции по спасению пятидесяти французских военных, заблокированных между сербскими и хорватскими воюющими сторонами. За этот поступок Павел был награждён французским крестом Воинской доблести с бронзовой звездой, который получил из рук министра обороны Франции Франсуа Леотара. Кроме того, Павелу была вручена государственная награда Чехии — медаль «За героизм».

В 1996 году Павел стал военным помощником директора Военной разведки Чехии и через год был назначен командиром бригады спецназа в Простеёве. В 1999—2002 годах занимал должность военного помощника директора по руководству операциями в союзническом региональном командовании «Север» в Брюнсюме. В декабре 2002 года Петр Павел получил звание бригадного генерала и был назначен на должность командующего специальными войсками Армии Чешской Республики. 

В январе—апреле 2003 года Петр Павел был национальным военным представителем при Центральном командовании вооружённых сил США (USCENTCOM) в Тампе (Флорида) и при подразделении USCENTCOM Forward в Катаре. 1 декабря того же года был назначен заместителем командующего Объединёнными силами Армии ЧР — командующим специальными войсками (занимал эту должность до 2005 года). В 2006—2007 годах Павел занимал должность директора оперативного отдела Министерства обороны Чехии в ранге заместителя руководителя секции развития родов войск (оперативной секции Министерства обороны).

С 2007 по 2009 годы Петр Павел занимал должность заместителя военного представителя Чехии в Евросоюзе и НАТО в Брюсселе, а в январе 2010 года был назначен национальным военным представителем Чешской Республики при Верховном главнокомандовании сил НАТО в Европе (SHAPE) в Монсе (Бельгия) и вошёл в состав особой комиссии Министерства обороны Чехии.

1 июля 2011 года Павел занял должность заместителя начальника Генерального штаба Армии Чешской Республики — начальника штаба при Властимиле Пицеке. 29 июня 2012 года президент Чехии Вацлав Клаус назначил Петра Павела начальником Генерального штаба Чешской армии взамен ушедшего в отставку Пицека, 1 июля того же года Павел вступил в должность, а 3 июля посол Франции в Чешской Республике Пьер Леви вручил генерал-поручику Павелу офицерский крест ордена Почётного легиона.

В июле 2014 года правительство Богуслава Соботки выдвинуло кандидатуру генерала армии Петра Павела на пост председателя Военного комитета НАТО на период 2015—2018 годов. 20 сентября на заседании Военного комитета НАТО в Вильнюсе Петр Павел был избран председателем комитета, получив 20 голосов членов комитета и опередив кандидатов от Греции и Италии. Генерал Павел занял пост председателя Военного комитета НАТО в июне 2015 года после окончания срока полномочий датского генерала Кнуда Бартельса. По мнению чешского посла при НАТО Йиржи Шедивы, генерал Павел победил во многом благодаря своим личным качествам: профессиональным и личным достоинствам, способности достигать договорённости и приходить к разумному решению. Кроме того, по утверждению Йиржи Шедивы, в пользу Петра Павела сыграла однозначная поддержка США. «Начальники генеральных штабов стран альянса не выберут себе в руководители того, кого они не уважают. В генерале Павеле они видят сильную, харизматическую личность» — отметил посол Чехии.

Общественная деятельность 

В декабре 2018 года покинул ряды Армии Чехии в связи с уходом на пенсию. Однако, в общественной жизни стал играть большую роль. Весной 2020 года основал инициативу «Вместе сильнее» () и начал сбор денежных средств на помощь людям, которые занимались борьбой с эпидемией COVID-19, в первых рядах. Впоследствии он сформировал команду экспертов, которая представила свои рекомендации по выходу из кризиса. Осенью 2020 года, во время второй волны коронавирусной пандемии в Чехии, он активно занимался волонтёрством и помогал, в частности, учреждениям системы здравоохранения и социальным учреждениям.

Президентские выборы 

После ухода из армии, в средствах массовой информации стала появляться информация о том, что Павел планирует принять участие в президентских выборах в 2023 году. До 2020 года Павел данную информацию не подтверждал, а после говорил, что о своём решении объявит позже. Лишь в конце июня 2022 года Павел официально подтвердил, что планирует принять участие в выборах. Официальная кампания началась в августе.

Петр Павел планировал участвовать в выборах как независимый кандидат, самовыдвиженец, и для этого ему нужно было собрать подписи 50 тысяч граждан Чехии. Он также вёл переговоры о поддержке своей кандидатуры с коалицией «Вместе» () (ODS, KDU-ČSL и TOP 09), позднее коалиция поддержала Павла, а также его двоих конкурентов Дануше Нерудову и Павла Фишера.. В ноябре было объявлено, что Павел собрал более 81 тысяч подписей и после проверки, министерство внутренних дел зарегистрировало его в качестве независимого кандидата. 

Согласно опросам общественного мнения и букмекерским курсам, у Петра Павла были все шансы успешно побороться за пост президента и попасть во второй тур вместе с бывшим премьер-министром Андреем Бабишем.

В первом туре он получил 1 975 056 (35,40 %) голосов и попал во второй тур, вместе с Андреем Бабишем.

Во втором туре получил 3 359 301 (58,32 %) голосов избирателей и был избран президентом Чешской Республики.

Инаугурация состоялась 9 марта 2023 года во Владиславском зале Пражского Града.

Высшие воинские звания 

Петру Павлу с 2002 года были присвоены следующие высшие воинские звания Армии Чешской Республики:

Награды 
 Государственные
 Медаль «За службу Родине» (ЧССР, 1988)
 Медаль «За героизм»
 Орден Белого Льва (8 марта 2023)
 Орден Томаша Гаррига Масарика (8 марта 2023) 

 Ведомственные

 Лента медали «За службу в вооружённых силах Чешской Республики» I степени
 Медаль Армии Чешской Республики III—I степеней
 Похвальный крест Министра обороны Чешской Республики III и II степени
 Медаль министра обороны Чешской Республики «За службу в зарубежье» (Кувейт) III степени
 Медаль министра обороны Чешской Республики «За службу в зарубежье» (боевое задание) III степени
 Крест министра обороны Чешской Республики «За оборону государства»
 Памятный знак «За службу миру»
 Иностранные
 Крест Воинской доблести с бронзовой звездой (Франция)
 Офицерский крест ордена Почётного легиона (3 июля 2012, Франция)
 Командор ордена Легион почёта (США)
 Большой крест ордена Короны (Бельгия)
 Почётный знак Министерства обороны «Святой Георгий» (Болгария) I степени

Семья 
У Павела двое сыновей от первого брака с Ганой Павловой, на которой он женился в августе 1986 года. После развода в 2001 году женился во второй раз на  Еве Павловой, подполковнике запаса. Вместе с ней он воспитывал и своих сыновей, и её дочь Еву. Его интересы включают путешествия, катание на лыжах, фотографии и книги. На момент выдвижения кандидатуры в президенты в 2023 году имел место жительства в селе Черноучек в районе Литомержице, где его жена также работает членом городского совета. В своём родном городе победил в первом туре президентских выборов, набрав 81,61%.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Военачальники Чехии
Родившиеся в Плане
Кандидаты в президенты Чехии
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Кавалеры Большого креста ордена Короны
Действующие руководители государств
Президенты, вступившие в должность в 2023 году
Правители Европы XXI века